Henry Moore (1898-1986) scultore ed artista inglese.
Sir Henry Moore (1713-1769), Governatore Inglese delle colonie di New York, Jamaica, ecc.
Henry Moore (1751-1844), biografo inglese
Henry Dunning Moore (1817-1887), deputato al Congresso statunitense
Henry Moore (1831-1895), pittore inglese
Henry Ludwell Moore (1869-1958), economista americano
 Sir Henry Ruthven Moore (1886-1978), ammiraglio inglese